Эше́ра () — железнодорожная станция Абхазской железной дороги в Гудаутском районе Абхазии. По состоянию на 2019 год ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Гудаутского района